

Biologia 
 Equilibrio – in biologia, meccanismo che permette a un organismo animale di conoscere e organizzare il movimento del proprio corpo rispetto alla forza di gravità e altre forze esterne

Chimica 
 Equilibrio chimico – condizione in cui le concentrazioni delle specie chimiche che partecipano a una reazione chimica non variano complessivamente nel tempo
 Equilibrio dinamico – proprietà delle reazioni reversibili

Economia 
 Equilibrio economico – condizione del sistema economico in cui le forze sono equilibrate
 Equilibrio di bilancio – situazione di sostanziale eguaglianza tra le entrate e le uscite di un'amministrazione o di un ente (pareggio di bilancio)
 Equilibrio di bilancio (enti locali) – principio di gestione del bilancio sancito dall'art. 197 del TUEL

Fisica 
 Equilibrio meccanico – in fisica meccanica, condizione di un sistema quando la sommatoria di tutte le forze esterne e quella di tutti i momenti meccanici esterni risultano nulle
 Equilibrio termodinamico – in termodinamica, condizione di un sistema quando le sue variabili di stato (o parametri o coordinate) termodinamiche non variano nel tempo e se una variazione di tali parametri (che porta ad uno scostamento del sistema dalla condizione di equilibrio) sia possibile solo se intervengono delle modifiche al contorno del sistema

Musica 
 Equilibrio – EP di Ensi del 2010
 Equilibrio – singolo di Gué Pequeno del 2015
 Equilibrio – singolo di Sfera Ebbasta del 2016
 Equilibrio – singolo di Fabri Fibra del 2017